1.HMNL 1997./98. je bila sedma sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 13 momčadi, a prvenstvo je prvi put osvojila momčad Promet Orkan iz Zagreba.

Modus natjecanja  
13 momčadi je igralo dvokružno prvenstvo (26 kola, 24 utakmice po momčadi).

Ljestvica

Izvori 
 reulati i ljestvica prvenstva 1997./98., futsalplanet.com

Poveznice 
 2. HMNL 1997./98.

1997./98.